Дејан Поповић се може односити на:

 Дејан Поповић Јекић познат и као војвода Драгомир (1881—1913), четнички војвода из борби за ослобођење Македоније и Првог балканског рата.
 Дејан Поповић (1897—1943), лекар-гинеколог и учесник Народноослободилачке борбе.
 Дејан Поповић (1950—2021), екетротехничар, професор Електротехничког факултета у Београду и члан САНУ.
 Дејан Поповић (1950), правник, професор Правног факултета у Београду и ректор Универзитета у Београду (2004-2006).
 Дејан Поповић (1995), фудбалер из Републике Српске.